Појам Минимакс може да се односи на:
 Минимакс (алгоритам), 
 Minimax, дечји телевизијски канал
 Милован Илић Минимакс